Gromada Bystra steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Bystra (Powiat Gorlicki)
 Gromada Bystra (Powiat Suski)
 Gromada Bystra (Woiwodschaft Katowice)